

Дурасово — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Дурасово — село, Кочкуровський район, Мордовія
 Дурасово — присілок, Меленківський район, Владимирська область
 Дурасово — село, Чишминський район, Башкортостан